glioksysom − organellum komórek roślin wyższych
 peroksysom − organellum komórki eukariotycznej